Wilhelm Kiesselbach ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kiesselbach (Schriftsteller) (1824–1872), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Wilhelm Kiesselbach (Mediziner) (1839–1902), deutscher Hals-Nasen-Ohren-Arzt
 Wilhelm Kiesselbach (Jurist) (1867–1960), deutscher Rechtsanwalt, Richter und Justizpolitiker